Antichristian Phenomenon — мини-альбом польской группы Behemoth выпущенный в 2001 году.

Об альбоме 
Antichristian Phenomenon включает в себя четыре одноимённых кавер-версии следующих исполнителей: под номером 4 в списке композиций - Sarcófago, 5 - David Bowie, 6 - Morbid Angel, 7 - Mayhem. Комопзиция под номером 3 From the Pagan Vastlands 2000 представляет собой новую версию композиции From the Pagan Vastlands с демозаписи 1993 года ...From the Pagan Wastlands. Композиция Antichristian Phenomenon выходила ранее на альбома Thelema.6. Единственной новой музыкальной композицией группы на данном мини-альбом является Malice.

Также на мини-альбоме представлен видеоклип Christians to the Lions.

Запись 
Запись композиций с 1 по 5 проходила в течение студийной сессии записи альбома Thelema.6 в студии Hendrix Studios в июле 2000 года. Композиция Day of Suffering записывалась в ноябре 2000 года в той же студии. Запись композиции Carnage осуществлялась Starcraft Stimulation Studios в апреле 1999 года. Концертная запись, положенная в сонову видеоклипа Christians to the Lions, проходила 15 июня 2001 года в клубе Proxima Club города Варшава.

Список композиций

Участники записи 
 Nergal - гитара
 Inferno - ударные
 Havoc - гитара на композициях 1-6
 Novy - бас на композициях 1-6
 L.Kaos - бас на композиции 7

Приглашённые музыканты 
 Maciej Niedzielski (Artrosis) - участие в композициях 1-5
 Bony (Devilyn) - гитара на композиции 6
 Adam Siezega (Lost Soul) - ударные на композиции 6

Альбомы 2001 года
Альбомы Behemoth
Альбомы Avantgarde Music